AQU steht als Abkürzung für:

 AirQuarius Aviation, südafrikanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Al-Quds-Universität, eine palästinensische Universität

AQU